Ziaja ist der Familienname folgender Personen:

 Ernest Ziaja (1919–1997), polnischer Eishockeyspieler
 Helga Ziaja (1955–2013), deutsche Schauspielerin und Sängerin
 Luisa Ziaja, Kunsthistorikerin und Kurator
 Martin Ziaja (* 1981), deutscher Musiker
 Witold Ziaja (* 1940), polnischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Ziaya